Vae victis steht für:

 einen lateinischen Ausspruch des gallischen Heerführers Brennus, siehe Liste geflügelter Worte/V#Vae victis
 Vae victis!, eine französische Comic-Serie über die Zeit des Gallischen Krieges
 eine deutsche Rechtsrock-Band, siehe Vae Victis Deutschland
 Vae Victis (Band), eine Band des Rock identitaire français
 Vae Victis (Magazin), französischsprachiges Magazin mit dem Thema Strategiebrettspiele  

Siehe auch: